

Musique 

 Forumopera.com ou Forum Opéra : webzine francophone consacré à l’art lyrique

 Forum Opéra : association des amis de l’opéra de Lausanne (AAOL)